Anamarija Lampič (ur. 17 czerwca 1995 w Lublanie) – słoweńska biegaczka narciarska i biathlonistka, zawodniczka klubu TSK Triglav Kranj.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Anamarija Lampič zaprezentowała się 12 lutego 2010 roku podczas zawodów Alpen Cup w Forni di Sopra, zajmując ósme miejsce w sprincie stylem klasycznym. W 2011 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, zajmując szesnaste miejsce w sprincie klasykiem oraz szóste w sztafecie. Jeszcze czterokrotnie startowała w zawodach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Erzurum w 2012 roku, gdzie wspólnie z koleżankami z reprezentacji zajęła trzecie miejsce w sztafecie. W 2012 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich młodzieży w Innsbrucku, zdobywając srebrny medal w biegu na 5 km techniką klasyczną.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 21 grudnia 2013 roku w Asiago, zajmując 51. miejsce w spricie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 17 stycznia 2015 roku w Otepää, gdzie w sprincie stylem klasycznym zajęła 11. miejsce. Były to jej jedyne punkty w sezonie 2014/2015, który ukończyła na 94. miejscu w klasyfikacji generalnej. W 2015 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Falun, gdzie zajęła 36. miejsce w sprincie klasykiem oraz dziesiąte w sztafecie.

Od sezonu 2022/23 trenuje biathlon. 

Jej brat Janez również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia (biegi narciarskie)

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Osiągnięcia (biathlon)

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni w Lublanie
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Słoweńscy biegacze narciarscy
Słoweńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1995